Dubriwka, ukr. Дубрівка:
nazwa kilkunastu miejscowości na Ukrainie, między innymi:
 Dubriwka – wieś w rejonie baranowskim obwodu żytomierskiego
 Dubriwka – wieś w rejonie dubieńskim obwodu rówieńskiego
 Dubriwka – wieś w rejonie użhorodzkim obwodu zakarpackiego

Zobacz też 
 Dubrówka
 Dubrowka